El Torneig de Córdoba 2020, oficialment conegut com a Córdoba Open 2020, és un esdeveniment de tennis disputat sobre terra batuda que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La segona edició del torneig es va celebrar entre l'1 i el 9 de febrer del 2020 a l'Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba (Argentina).

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

2020
ATP Tour 2020